Bal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Animesh Bal
 S.N. Bal